Эрве II (, ум. после 980) — сеньор де Мортань-о-Перш в X веке, вероятно сын Эрве I, графа де Мортань-о-Перш

Биография 
Он упомянут в 974 и 980 годах в актах Гуго Капета. После его смерти графство унаследовал Фулькуа (ум. ок. 1000), вероятно один из его племянников.

Библиография 
 Christian Settipani, « Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés », dans Onomastique et Parenté dans l'Occident médiéval, sous la dir. de Christian Settipani et Katharine S. B. Keats-Rohan, 2000

Правители Европы X века
Гугониды
Персоналии:История Франции